Fruchtmesser bezeichnet:
 ein Küchenmesser zum Schneiden von Obst, siehe Küchenmesser#Frucht- oder Obstmesser
 Fruchtmesser (Beruf), ein historisches Amt